Sphaerirostris är ett släkte av hakmaskar. Sphaerirostris ingår i familjen Centrorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Sphaerirostris